Dongxi är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 89 kilometer söder om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är .

Runt Dongxi är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Anwen,  km sydost om Dongxi. Trakten runt Dongxi består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing
WP:Projekt Kina